|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2004
|-
| vorige: 2003 || volgende: 2005 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2004 was het zesde kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 10 races verdeeld over 10 raceweekenden. 

Michael McDowell won het kampioenschap met zeven overwinningen en acht podiumplaatsen. Nieuwkomer Dan Di Leo eindigde als tweede met één overwinning en acht podiumplaatsen. Scott Jenkins werd derde in het kampioenschap met vijf podiumplaatsen. 

Nick Steele won het Expert kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder) en eindigde negende in het algemene kampioenschap. Doug Peterson won het Masters kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder) en werd dertiende in het algemene kampioenschap.

Races

Uitslagen 

Autosport in 2004
2004